Puschkino (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Puschkino, Stadt in der Oblast Moskau
 Puschkino (Saratow), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Saratow

Dörfer und ländliche Siedlungen:
 in der Region Altai:
 Puschkino (Region Altai)
 in der Oblast Amur:
 Puschkino (Amur)
 in der Oblast Astrachan:
 Puschkino (Astrachan)
 in der Republik Baschkortostan:
 Puschkino (Baschkortostan)
 in der Oblast Brjansk:
 Puschkino (Brjansk, Kletnja), im Rajon Kletnja
 Puschkino (Brjansk, Sewsk), im Rajon Sewsk
 in der Region Chabarowsk:
 Puschkino (Chabarowsk)
 in der Oblast Jaroslawl:
 Puschkino (Jaroslawl)
 in der Oblast Kaliningrad:
 Puschkino (Kaliningrad, Bagrationowsk, Dolgorukowo), im Rajon Bagrationowsk (bis 1946 Posmahlen, Kreis Preußisch Eylau, Ostpreußen)
 Puschkino (Kaliningrad, Bagrationowsk, Pogranitschny), im Rajon Bagrationowsk (bis 1946 Wesselshöfen, Kreis Heiligenbeil, Ostpreußen)
 Puschkino (Kaliningrad, Neman), im Rajon Neman (bis 1938 Bruißen/Bruischen, 1938–1946 Lindenbruch, Kreis Ragnit/Tilsit-Ragnit, Ostpreußen)
 Puschkino (Kaliningrad, Nesterow), im Rajon Nesterow (bis 1946 Göritten, Kreis Stallupönen/Ebenrode, Ostpreußen)
 in der Oblast Kaluga:
 Puschkino (Kaluga, Isnoski), im Rajon Isnoski
 Puschkino (Kaluga, Juchnow), im Rajon Juchnow
 Puschkino (Kaluga, Medyn), im Rajon Medyn
 Puschkino (Kaluga, Peremyschl), im Rajon Peremyschl
 in der Oblast Kemerowo:
 Puschkino (Kemerowo, Nowokusnezk), im Rajon Nowokusnezk
 Puschkino (Kemerowo, Prokopjewsk), im Rajon Prokopjewsk
 Puschkino (Kemerowo, Promyschlennaja), im Rajon Promyschlennaja
 in der Oblast Kirow:
 Puschkino (Kirow)
 in der Oblast Kostroma:
 Puschkino (Kostroma)
 in der Region Krasnojarsk:
 Puschkino (Krasnojarsk)
 in der Oblast Kurgan:
 Puschkino (Kurgan)
 in der Oblast Leningrad:
 Puschkino (Leningrad)
 in der Oblast Lipezk:
 Puschkino (Lipezk)
 in der Republik Mordwinien:
 Puschkino (Mordwinien, Kadoschkino), im Rajon Kadoschkino
 Puschkino (Mordwinien, Romodanowo), im Rajon Romodanowo
 Puschkino (Mordwinien, Rusajewka), im Rajon Rusajewka
 Puschkino (Mordwinien, Saransk), im Stadtkreis Saransk
 in der Oblast Moskau:
 Puschkino (Moskau, Domodedowo), im Stadtkreis Domodedowo
 Puschkino (Moskau, Leninski), im Rajon Leninski
 Puschkino (Moskau, Moschaisk), im Rajon Moschaisk
 Puschkino (Moskau, Noginsk), im Rajon Noginsk
 Puschkino (Moskau, Ramenskoje), im Rajon Ramenskoje
 Puschkino (Moskau, Woskressensk), im Rajon Woskressensk
 in der Oblast Nischni Nowgorod:
 Puschkino (Nischni Nowgorod)
 in der Oblast Omsk:
 Puschkino (Omsk, Krutinka), im Rajon Krutinka
 Puschkino (Omsk, Omsk), im Rajon Omsk
 in der Oblast Orjol:
 Puschkino (Orjol)
 in der Region Primorje:
 Puschkino (Primorje)
 in der Oblast Rjasan:
 Puschkino (Rjasan)
 in der Oblast Smolensk:
 Puschkino (Smolensk, Safonowo), im Rajon Safonowo
 Puschkino (Smolensk, Wjasma), im Rajon Wjasma
 in der Oblast Tula:
 Puschkino (Tula, Alexin), im Rajon Alexin
 Puschkino (Tula, Schtschokino), im Rajon Schtschokino
 in der Oblast Twer:
 Puschkino (Twer, Kalinin), im Rajon Kalinin
 Puschkino (Twer, Kaschin), im Rajon Kaschin
 in der Oblast Wologda:
 Puschkino (Wologda, Belosersk, Gluschkowo), im Rajon Belosersk, Landgemeinde Gluschkowo
 Puschkino (Wologda, Belosersk, Scholskoje), im Rajon Belosersk, Landgemeinde Scholskoje
 Puschkino (Wologda, Tscherepowez), im Rajon Tscherepowez